Сілезькі пельмені або кльоцки (, , , Silesian German: schläsche Kließla) — пельмені з картоплі, традиційні для Сілезького регіону Польщі та Німеччини. Також називається białe kluski(«білі пелмені»).

Підготовка 
Тісто для білих пельменів готується спочатку з відвареної а потім мятої картоплі у пюре (помірно охолодженого, але все ще теплого), картопляного борошна та трохи солі. Співвідношення картоплі та борошна становить приблизно 3:1 або 4:1. У деяких рецептах до тіста можна додавати ціле яйце (це допомагає формуванню, якщо картопляне пюре занадто сильно охололо, і формування стає проблематичним).

Існує два способи формування кльоцків. Перший — нарізавши їх ножем з тістових рулетів. Інший спосіб — просто розкачати їх від тіста і розрівняти. Нарешті, заглиблення для підливи робиться великим пальцем. Потім кльоцки варять у підсоленій воді, поки не спливуть на поверхню.

Обслуговування 
Страва, що складається з пельменів, смаженого яловичого рулету(rouladen) з насиченою підливою та вареної червоної капусти, — незмінна складова частина недільної вечері в багатьох традиційних сілезьких сім'ях. Залишені пельмені можна розігріти або смажити (як картоплю) на вечерю і їсти з залишками підливи або олії.

Див. також 
  — подібна страва
 
 Чорна локшина

Примітки 

 
Страви з картоплі
Тісто